Booth puede referirse a:

Personas 
 Andrew Donald Booth, matemático británico.
 Booth Tarkington (1869-1946), novelista y dramaturgo estadounidense.
 Calvin Booth (n. 1976), jugador de baloncesto estadounidense.
 Catherine Booth (1829-1890), cristiana protestante británica; fundadora, con su marido, del Ejército de Salvación.
 Charles Booth (1840-1916), filántropo e investigador social británico.
 Edwin Booth, actor estadounidense.
 Emma Booth, .
 Eva Gore-Booth (1870-1926) poetisa y dramaturga irlandesa.
 Douglas Booth, actor y escritor británico.
 John Wilkes Booth (1838-1865), actor estadounidense que asesinó a Abraham Lincoln.
 Keith Booth (n. 1974), jugador de baloncesto estadounidense.
 Matthew Booth (n. 1977), futbolista sudafricano.
 Richard Booth (n. 1938), librero británico.
 Tim Booth (n. 1960), cantante y actor británico.
 William Booth, pastor y misionero cristiano protestante británico.

Botánicos 
 B.C.Booth – Beatrice C. Booth.
 Booth – William Beattie Booth (c.1804-1874).
 C.Booth – Colin Booth (1924-2003).
 James Booth – James Booth (fl. 1833).
 J.Booth – John Booth (1836-1908).
 J.R.Booth – John Richmond Booth (1801-1847).
 T.Booth – T. Booth (fl. 1969).
 T.A.Booth – T.A. Booth (fl. 1976).
 T.J.Booth – Thomas Jonas Booth (1829-post 1861).
 W.E.Booth – William Edwin Booth (n. 1909).

Lugares 
 Booth (Alabama).
 Booth (Texas).
 La isla Booth, isla de la Antártida.

Miscelánea 
 El algoritmo de Booth, algoritmo de multiplicación.
 Phone Booth, película estadounidense de suspenso, de 2003.
 Seeley Booth, personaje de la serie estadounidense de televisión Bones.
 University of Chicago Booth School of Business, escuela de negocios de la Universidad de Chicago.